Spinnenweb, een (net)werk van draden gemaakt door een spin om prooien te vangen
 Wereldwijd web of World Wide Web, internet of het gedeelte van internet dat met een webbrowser bekeken kan worden
 Web (webbrowser), een vrije webbrowser
 Web (ska-band), een Britse ska-band
 Web (rockband), een Britse rockband
 Wet educatie beroepsvorming, zie Economisch en administratief beroeps onderwijs